Calvo Sotelo CF (1948–1988), club de futbol de la ciutat de Puertollano
 José Calvo Sotelo (1893, Tui, Pontevedra - 1936), polític espanyol
 Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1926, Madrid - 2008, Pozuelo de Alarcón), president del govern espanyol
 Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (1951, Madrid), política, politòloga, historiadora i professora universitària espanyola